Das Juniorendoppel der Australian Open 2018 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Im Vorjahr gewannen Hsu Yu-hsiou und Zhao Lingxi. Hsu war nicht mehr spielberechtigt und Zhao entschied sich nicht erneut teilzunehmen.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorendoppel
2018